Tra le competizioni dello sci alpino ai XVII Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale speciale si disputò venerdì 26 febbraio sulla pista Råbøl di Hafjell; la svizzera Vreni Schneider vinse la medaglia d'oro, l'austriaca Elfi Eder quella d'argento e la slovena Katja Koren quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era l'austriaca Petra Kronberger, che aveva vinto la gara dei XVI Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Méribel precedendo la neozelandese Annelise Coberger (medaglia d'argento) e la spagnola Blanca Fernández Ochoa (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era l'austriaca Karin Buder, vincitrice a Morioka 1993 davanti alla statunitense Julie Parisien e alla Eder.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 9.30 (UTC+1)
Pista: Råbøl
Partenza: 453 m s.l.m.
Arrivo: 258 m s.l.m.
Dislivello: 195 m
Porte: 67
Tracciatore: Herbert Mandl (Austria)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC+1)
Pista: Råbøl
Partenza: 453 m s.l.m.
Arrivo: 258 m s.l.m.
Dislivello: 195 m
Porte: 68
Tracciatore: Marko Jurjec (Slovenia)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1994

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale femminile